2 miejscowości w Polsce: 
 Chojniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Chojniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl
inne:
 Chojniki – miasto na Białorusi, w obwodzie homelskim
 Chojniki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim